Geografia:
 Greenfield (Califòrnia)
 Greenfield (Illinois)
 Greenfield (Indiana)
 Greenfield (Iowa)
 Greenfield (Massachusetts)
 Greenfield (Minnesota)
 Greenfield (Missouri)
 Greenfield (Nova Hampshire)
 Greenfield (Ohio)
 Greenfield (Oklahoma)
 Greenfield (Tennessee)
 Greenfield (Wisconsin)
 South Greenfield, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Miscel·lània: Greenfield Festival, festival de música anual prop de la ciutat d'Interlaken, Suïssa.